Die Abkürzung CCFA steht für:

 Chambre de Commerce Française en Allemagne, siehe Französische Außenhandelskammer in Deutschland
 Comité des Constructeurs Français d’Automobiles
 Commandement en Chef Français en Allemagne

Abkürzung